

Persone
 Aleksandr Makarenko (1986) – ex calciatore russo
 Alina Makarenko (1995) – ginnasta russa
 Anton Semenovič Makarenko (1888-1939) – pedagogista e educatore sovietico
 Evgenij Makarenko (1975) – ex pugile russo
 Jevhen Makarenko (1991) – calciatore ucraino
 Serhij Makarenko (1937) – ex canoista sovietico, dal 1991 ucraino

Altro
 3214 Makarenko – asteroide della fascia principale